Velika nagrada Evrope 2000 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 21. maja 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:17,529
|
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:17,667
| +0,138
|-
! 3
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:17,785
| +0,256
|-
! 4
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:18,227
| +0,698
|-
! 5
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:18,515
| +0,986
|-
! 6
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:18,612
| +1,083
|-
! 7
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:18,697
| +1,168
|-
! 8
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:18,703
| +1,174
|-
! 9
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:18,742
| +1,213
|-
! 10
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:18,830
| +1,301
|-
! 11
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:18,887
| +1,358
|-
! 12
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:19,024
| +1,495
|-
! 13
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:19,190
| +1,661
|-
! 14
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Supertec
| 1:19,378
| +1,849
|-
! 15
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:19,422
| +1,893
|-
! 16
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Ford
| 1:19,638
| +2,109
|-
! 17
| 14
|  Jean Alesi 
| Prost-Peugeot
| 1:19,651
| +2,122
|-
! 18
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:19,766
| +2,237
|-
! 19
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 1:19,814 
| +2,285
|-
! 20
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:20,162
| +2,653
|-
! 21
| 21
|  Gaston Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 1:21,015
| +3,486
|-
! DSQ
| 21
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 
| 
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 67
| 1:42:00,307
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 67
| + 13,822 s7
| 3
| 6
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 66
| +1 krog
| 1
| 4
|-
! 4
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 66
| +1 krog
| 4
| 3
|-
! 5
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 66
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 6
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 66
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 7
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 65
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 8
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 65
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 9
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 65
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 10
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 62
| El. sistem
| 11
|  
|-
! 11
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 61
| Trčenje
| 16
|  
|-
! 12
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 61
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 51
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 47
| Pedal za plin
| 20
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 46
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 7
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 29
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 29
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 29
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 27
| Pog. gred
| 19
|  
|-
! Ods
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 2
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 0
| Trčenje
| 6
|  
|}

Opombe 
Nick Heidfeld je bil zaradi 2 kg prelahkega dirkalnika na kvalifikacijah diskvalificiran.  

Formula 1 sezona 2000
2000